A Seleção Brasileira de Futebol em 2017 participará das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2018. Também participou de um amistoso contra a Colômbia, em 25 de janeiro, em homenagem a memória das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense, o "Jogo da Amizade".

Elenco

Estatísticas

Desempenho 

Atualizado até 14 de novembro de 2017

Artilheiros 
Estes são os artilheiros da temporada:

Atualizado até 10 de novembro de 2017

Jogos

Amistosos

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 
Estes são os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 nesta temporada:

Superclássico das Américas

Ligações externas 
 
 
 

Futebol de 2017 no Brasil
2017